Тьонвиль (фр. Thionville) — многозначный термин; топоним.

 Тьонвиль — коммуна на северо-востоке Франции, в департаменте Мозель. 
 Тьонвиль — кантон на северо-востоке Франции в регионе Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия.
 Тьонвиль — округ на северо-востоке Франции в регионе Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия.